Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur 6. Handball-Europameisterschaft 2004 der Männer. An der Qualifikation waren 32 Nationen beteiligt, von denen sich 10 Mannschaften für die Endrunde in Slowenien qualifizierten. Neben Slowenien, als Veranstalter, waren die besten fünf der EM 2002, also Titelverteidiger Schweden sowie Deutschland, Dänemark, Island und Russland direkt qualifiziert.

Legende

Qualifikation 

An der Qualifikation nahmen 24 Mannschaften teil. Diese mussten in sechs Gruppen zu jeweils vier Mannschaften gegeneinander antreten. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten waren für die Play-Off-Runde startberechtigt, wo weitere acht für die Play-Off-Spiele gesetzte Teams hinzu kamen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Play-Off-Runde 

Zu den Gruppensiegern und Gruppenzweiten der Qualifikation kamen acht aufgrund der Rangliste gesetzte Mannschaften hinzu. Dies waren Tschechien, Kroatien, Polen, Serbien-Montenegro, Spanien, Ungarn, Frankreich und Portugal. Diese ermittelten im K.-o.-System die restlichen zehn Teilnehmer für die Endrunde 2004. Die Auslosung ergab folgende Spielpaarungen:

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Offizieller Internetauftritt
 Sports statistics by Todor Krastev: Qualifikation zur Handball-Erropameisterschaft 2004 (englisch)

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 2003
2004